Rabi (eiland), een eiland in Fiji
 Rabí, gemeente in Tsjechië
 Isidor Isaac Rabi, Amerikaans natuurkundige en Nobelprijswinnaar